Filip I, Filip den sköne, född 22 juli 1478 i Brygge, död 25 september 1506 i Burgos, var kung av Kastilien från 1504 till sin död. Han var son till kejsar Maximilian I och Maria av Burgund och gift med Johanna den vansinniga.

1482, då hans mor dog, ärvde han de burgundiska länderna som styrdes av hans far medan han var minderårig.

Bröllopet mellan Johanna och Filip ägde rum 1496 i Flandern och vid festligheterna närvarade dansare från Sevilla. Uttrycket "bailar al flamenco" (dansa för flamländaren) kommer från denna tid. 

Filip var en mycket stilig och älskvärd man, men också notoriskt otrogen, och han hade en rad kärleksaffärer med hovdamerna. Historien förtäljer att den mycket svartsjuka Johanna avslöjade honom i sängen tillsammans med en av hovdamerna, och beordrade att hennes hår klipptes av och lät sedan endast äldre och fula kvinnor tjänstgöra vid hovet. Filip lär ha blivit så rasande över Johannas tilltag att han för en tid bannlyste henne från den äktenskapliga bädden.

Efter att hans svärmor Isabella I av Kastilien dog 1504 antog han titeln kung av Kastilien, trots hans svärmors uttryckliga önskan att Johanna skulle ärva tronen. På så sätt gjorde han sig till ovän med sin svärfar, Ferdinand II av Aragonien, som ville ta denna titel från sin sinnessjuka dotter. Filip blev trots detta erkänd som kung, men väckte sina undersåtars missnöje genom att gynna Nederländarna. 

Filip och Johanna reste till Spanien för att ha ett möte med Ferdinand; de slog läger i staden Burgos. Där blev Filip hastigt sjuk, och avled den 25 september 1506. Vissa källor säger att han dog av mässling, andra att han blev förgiftad av sin egen svärfar.

Barn 
Gift 20 oktober 1496 med Johanna den vansinniga, av Huset Trastámara
 Eleonora av Kastilien (1498–1558), genom giftermål drottning av Portugal och drottning av Frankrike
 ∞ 1519 Manuel I (1469–1521) kung av Portugal
 ∞ 1530 Frans I (1494–1547) kung av Frankrike
  Karl V (1500–1558) kejsare av det Heliga tysk-romerska riket, kung av Spanien, gift med Isabella av Portugal (1503–1539)
 Isabella (Elisabet) av Kastilien (1501–1526), gift 1515 med Kristian II (1481–1559) kung av Danmark  
  Ferdinand I (1503–1564) kejsare av det Heliga tysk-romerska riket, kung av Böhmen och Ungern  gift 1521 med Anna av Böhmen och Ungern (1503–1547)
 Maria av Kastilien (1505–1558), gift 1515 med Ludvig II av Ungern (1506–1526) kung av Böhmen och Ungern
 Katarina av Kastilien (1507–1578) gift 1525 med Johan III (1502–1557) kung av Portugal

Källor

Externa länkar 

Kastiliens regenter
Huset Habsburg
Födda 1478
Avlidna 1506
Män